Taplin ist der Familienname der folgenden Personen:

 Bralon Taplin (* 1992), grenadischer Sprinter
 Cheryl Taplin (*  1972), US-amerikanischer Sprinter
 Oliver Taplin (* 1943), britischer Gräzist